Новгородово — название населённых пунктов в России:

 Новгородово — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Новгородово — деревня в Ростиловском муниципальном образовании Грязовецкого района Вологодской области.
 Новгородово — деревня в Сидоровском муниципальном образовании Грязовецкого района Вологодской области.
 Новгородово — деревня в Чеховском районе Московской области.
 Новгородово — деревня в Бельском районе Тверской области.